Grupo Mabel — fábrica brasileira de biscoitos
Mabel (Minnesota) — localidade do estado de Minnesota, Estados Unidos
Mabel (cantora) — cantora e compositora britânica-espanhola

Desambiguação
Desambiguações de topônimos